Samsung Galaxy Note (GT-N7000) — коммуникатор (фаблет) компании Samsung, отличающийся от многих мобильных устройств своими крупными габаритами и диагональю дисплея более 5 дюймов, и, по данной причине, напоминающий планшетный компьютер.

Смартфон был анонсирован на выставке Internationale Funkausstellung Berlin 2011 (IFA 2011) в Берлине. Коммуникатор работает на базе операционной системы Android и обладает характеристиками как смартфона, так и планшетного компьютера, что делает его выделяющимся среди других моделей на рынке смартфонов. Samsung позиционирует Galaxy Note как «гибрид» смартфона и планшета, способный заменить пользователям устройства блокноты и ежедневники благодаря стилусу S Pen, поставляемому в комплекте вместе с самим устройством. Из аппаратных характеристик устройства можно выделить, в первую очередь, дисплей с диагональю 5,3 дюйма, разработанный по технологии HD SuperAMOLED, и HD-разрешением 1280x800px, двухъядерный процессор с частотой 1,4 ГГц, 8-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео с разрешением Full HD 1080p и 2-мегапиксельную фронтальную камеру для видеовызовов, а также поддержку HSPA+ соединения (3,75G) со скоростью до 21,6 Мбит/с и 1 ГБ оперативной памяти.

Аппарат поддерживает функцию USB-host, которая позволяет подключать к нему периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь и принтер.

Аппарат имеет стилус под названием S Pen. В дополнении с Мультитач, стилус может быть использован в различных приложениях, например, при написании SMS-сообщения (смартфон преобразует рукописные буквы в печатные, тем самым облегчая ввод текста). Также 30 августа 2012 года компания выпустила SDK для S Pen, чтобы разработчики могли создавать приложения с поддержкой функций данного стилуса.

Система спутникового позиционирования поддерживает работу с системой ГЛОНАСС, которая используется в данной модели, как в одной из первых, поддерживающих работу с ГЛОНАСС.

В России начал продаваться 26 ноября 2011 года.

Разновидности 
Существует четыре версии, представленных для разных стран и регионов:
Samsung Galaxy Note GT-N7000 — оригинальная модель устройства. Продаётся в СНГ и Европе, а также на большей части Азии, в том числе и в Южной Корее, стране-производителе продукции марки Samsung.
Samsung Galaxy Note SGH-i717 — модификация для американского оператора AT&T, предназначенная для продажи в США и Канаде. Отличается от оригинального устройства поддержкой LTE-сетей (4G), наличием в устройстве NFC-чипа, сенсорной аппаратной клавишей «возврат на „домашний“ экран» («Home»), вместо механической, а также добавленной сенсорной клавишей поиска и отсутствием FM-приёмника. Также в данной модификации установлен процессор Qualcomm Snapdragon MSM8660 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 220.
Samsung Galaxy Note LTE — версия аппарата для Корейского рынка, отличается поддержкой LTE (4G), наличием TV-выхода и NFC-чипа. Снят с производства.
Samsung Galaxy Note GT-N7003 — модификация для ЮАР, вместо SuperAMOLED-дисплея установлен S-LCD, а также одноядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8255T и графический ускоритель Adreno 205. Снят с производства.

Тесты и обзоры 
 In-Use обзор Samsung Galaxy Note
 Просто огромный смартфон — обзор на http://hi-tech.mail.ru

См. также 
 Samsung Galaxy Note (серия) — семейство устройства Samsung Galaxy Note.
 Семейство Samsung Galaxy — список портативных мобильных устройств семейства Samsung Galaxy.
 Samsung Galaxy Note 10.1 — планшетный компьютер с операционной системой Android

Ссылки 
 Презентация смартфона Galaxy Note на сайте производителя
 Спецификации смартфона Galaxy Note на сайте производителя
 Обзор Samsung Galaxy Note: объять необъятное
 Обзор Samsung Galaxy Note на русском языке
 Подборка обзоров Samsung Galaxy Note
 Онлайн инструкция Samsung Galaxy Note

Примечания 

Мобильные компьютеры
Galaxy
Устройства на базе Android
Samsung Galaxy
Устройства на основе Samsung
Появились в 2011 году в Республике Корея
Продукция Samsung Electronics
Samsung Galaxy Note